Elkton (Dacota do Sul)
Elkton (Kentucky)
Elkton (Maryland)
Elkton (Michigan)
Elkton (Minnesota)
Elkton (Oregon)
Elkton (Tennessee)
Elkton (Virgínia)

Ou ainda:
West Elkton

Desambiguações de topônimos